CVB Bank, een Nederlandse bank
College van bestuur, het centrale bestuursorgaan van een hogeschool of universiteit